Руђинци су насеље у Србији у општини Врњачка Бања у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 2466 становника.

Демографија 
У насељу Руђинци живи 1644 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 40,5 година (39,5 код мушкараца и 41,5 код жена). У насељу има 685 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,95.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена места у Врњачкој Бањи
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији